Maria I d'Anglaterra o Maria Tudor, (1516- 1558 ), reina d'Anglaterra i d'Irlanda.
 Maria d'Escòcia o Maria Stuard (1542 - 1587), reina d'Escòcia.
 Maria I de Portugal la Pietosa, Maria da Gloria o Maria I de Bragança (Lisboa 1734 - Rio de Janeiro, Brasil 1816 )